Трска је насеље у Србији у општини Рача у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 373 становника.

Демографија 
У насељу Трска живи 322 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 44,0 година (43,0 код мушкараца и 45,0 код жена). У насељу има 107 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,64.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Рачи
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији